Ва́льтер Даниэ́ль Бени́тес (; 19 марта 1993, Сан-Мартин, Аргентина) — аргентинский футболист, вратарь нидерландского клуба ПСВ.

Карьера

Клубная 
Вальтер является воспитанником аргентинского клуба «Кильмес», в основном составе которого дебютировал 15 апреля 2014 года во встрече с «Велес Сарсфилд». До конца Чемпионата Финаль 2013/14 Бенитес провёл ещё 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

21 июня 2022 года подписал трёхлетний контракт с нидерландским ПСВ.

В сборной 
В составе молодёжной сборной Аргентины голкипер принимал участие в Чемпионате Южной Америки 2013. На турнире провёл 3 матча своей команды, которая не сумела преодолеть первый этап.

Достижения 
ПСВ
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика Бенитеса в Чемпионате Аргентины 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК ПСВ